

Personen 
Arno (zanger), de Belgische rocker Arno Hintjens
Arno (voornaam), een jongensnaam

Geografie 
Arno (Marshalleilanden), een atol in de Marshalleilanden 
Arno (rivier), een rivier in Italië
Arno (departement), een voormalig departement van Frankrijk in Italië
Arnö, plaats in Zweden

Andere 
Arno (automerk), een Nederlandse Formule 1-auto gemaakt door Arno van Dijk
Arno (godheid), een Romeinse watergod 
Arno, stripreeks door André Juillard, Jacques Denoël en Jacques Martin
Arno (lettertype), een lettertype van Adobe door Robert Slimbach
Arno (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk